Криль:

 Криль — собирательное название мелких морских планктонных ракообразных

Фамилия 
  — американский хирург.
 
 Криль, Татьяна Александровна (в замужестве Богданович; 1872—1942) — русская советская писательница.

Другое 
 Криль — ударный кратер на Луне.